Adailton désigne plusieurs footballeurs brésiliens :
 Adailton Pereira Dos Santos (1973-), milieu de terrain naturalisé tunisien ;
 Adaílton Martins Bolzan (1977-), attaquant passé notamment par le Paris Saint-Germain ;
 Adailton da Silva Santos (1979-), défenseur passé notamment par l'AS Nancy-Lorraine ;
 José Adailton dos Santos Filho (1984-), défenseur passé notamment par le Stade rennais ;
 Adaílton dos Santos da Silva (1990-).